Pan African steht für:

 Pan-African Congress, internationale Zusammenkünfte, siehe Pan-Afrikanischer Kongress
 Pan African Christian University College, College in Winneba, Ghana
 Pan African Development Information System, Abteilung der Wirtschaftskommission für Afrika
 Pan African Air Industries, eine ehemalige britische Fluggesellschaft
 Pan African Airlines, eine Fluggesellschaft in Nigeria
 Pan African Air Services, eine ehemalige Fluggesellschaft in Sierra Leone
 Pan African Express, eine ehemalige Fluggesellschaft in der Demokratischen Republik Kongo

Siehe auch:
 Pan Africanist Congress, südafrikanische Befreiungsbewegung
 Panafrikanisches Parlament, parlamentarisches Organ der Afrikanischen Union
 Panafrikanismus